En France, ont existé plusieurs écoles de médecine navale :
 École de médecine navale de Rochefort
 École de médecine navale de Toulon
 École de médecine navale de Brest
 École de médecine navale de Bordeaux